Fürstenstein steht für:
 Fürstenstein, Gemeinde im Landkreis Passau, Bayern
 Fürstenstein (Adelsgeschlecht)
 Fürstenstein (Fichtelgebirge), ein Felsgipfel
 Fürstenstein (Kärnten), das älteste Rechtsdenkmal Kärntens

Burgen und Schlösser:
 Burg Fürstenstein (Albungen), eine Burg bei Eschwege, Hessen
 Burg Fürstenstein (Rietheim-Weilheim), eine abgegangene Burg oberhalb der Gemeinde Rietheim-Weilheim, Baden-Württemberg
 Burg Fürstenstein (Volkmarsen), eine Ruine nahe Volkmarsen, Hessen
 Burg Fürstenstein (Zwingenberg), der Rest einer Burg bei Zwingenberg, Baden-Württemberg
 Ruine Fürstenstein bei Ettingen, Kanton Basel-Landschaft, Schweiz
 Schloss Fürstenstein bei Waldenburg (Wałbrzych), Schlesien, Polen
 Schloss Fürstenstein (Fürstenstein) in der Gemeinde Fürstenstein, Bayern
 Schloss Fürstenstein (Berchtesgaden) in der Gemeinde Berchtesgaden, Bayern

Fürstenstein ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf von Fürstenstein (1818–1895), deutscher Rittergutsbesitzer, Verwaltungsbeamter und Hofbeamter